Plaats in Indonesië
 Rejoagung (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Rejoagung (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Rejoagung (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Rejoagung (Ploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Rejo Agung, doorverwijspagina